Astrawischken ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 Astrawischken (bis 1928 Groß Astrawischken, 1938–1946 Astrau), Kreis Gerdauen:Krasnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Astrawischken (1938–1946 Großzedmar), Kreis Darkehmen (Angerapp):Serewo im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad [der Ort existiert nicht mehr]